Конингсло () — голландская фамилия. Известные носители:

 Конингсло, Гиллис ван (1544—1607) — пейзажист нидерландской школы.
 Конингсло, Жорж ван (1940—2002) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.